Square is Engels voor vierkant, kwadraat en plein en kan verder verwijzen naar:
 Square Co. Ltd., een voormalige Japanse ontwikkelaar en uitgever van computerspellen
 Square Enix, een Japanse ontwikkelaar en uitgever van computerspellen
 Square (congrescentrum), een congrescentrum in Brussel
 Square Inc., een Amerikaans mobiele betalingen-bedrijf
 Square (encryptiealgoritme), een blokvercijferend encryptiealgoritme

Zie ook 
 Vierkant (doorverwijspagina)